Gran Turisme Veloç, model d'automòbil de Gran Turisme
 Gavà TV, canal de televisió local de Gavà (Baix Llobregat)
 Gelida TV, canal de televisió local de Gelida (Penedès)